Хеннинг Френцель (; ) — восточногерманский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1964 года и автор самого быстрого гола на этих играх.

Карьера

Клубная 
Был воспитанником футбольной школы команды «Мотор» из Гайтхайна. Выступал в течение всей своей карьеры за лейпцигский «Локомотив», в составе которого сыграл 420 матчей в рамках Оберлиги и забил 152 гола. Завоевал титул лучшего бомбардира по итогам сезона 1965/1966. В 2004 году по случаю возрождения клуба провёл благотворительный матч против команды «Паулсдорф».

В сборной 
В составе основной и олимпийской сборных ГДР сыграл 72 матча и забил 27 голов. На Олимпиаде 1964 года выступал, однако, под знаменем олимпийской сборной объединённой Германии. На той же Олимпиаде забил четыре гола в ворота сборных Ирана, Румынии, Югославии и Египта, причём гол в ворота югославов Хеннинг забил уже на первой минуте игры. Игра форварда принесла команде бронзовые награды турнира.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте RSSSF

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Игроки ФК «Лейпциг»